Захир — многозначный термин.

 Захир — аргентинская монета достоинством в двадцать сентаво.
 Захир — фундаментальное понятие арабо-мусульманской философии, «общедоступное» — употребляется в паре с понятием «скрытое» (батин), доступного только посвященным.

Книги
 Рассказ Пауло Коэльо, опубликованный в 2005 году.
 Рассказ Борхеса.

Персоналии
 Аз-Захир Биллах (1005—1036) — седьмой халиф Фатимидского халифата, правивший с 1021 по 1036 год.
 Аз-Захир Биамриллах (1176—1226) — багдадский халиф из династии Аббасидов, сын Ахмад ан-Насира.
 Захир-шах (1914—2007) — король (падишах) Афганистана с 1933 по 1973 год.
 Захир, Абдул — афганский государственный деятель.
 Захир, Ахмад (1946—1979) — афганский певец и композитор.
 Захир, Халида (1927—2015) — суданская врач и правозащитница.
 Захир аль-Умар аз-Зейдани (ок. 1690—1775) — правитель северо-запада Палестины с 1750 года.

Персонажи
 Захир — персонаж мультсериала «Легенда о Корре».

Топонимы
 Эз-Захир — один из районов Каира (Египет).

Примечания 

Арабские имена